Zare (rivier), rivier in Duitsland
 Sada (Navarra), plaats in Spanje
 Mamadou Zare, Ivoriaans voetbalmanager en coach